Wassergesetz bezeichnet:

aktuelles Recht
 in Deutschland die Wassergesetze der Länder, siehe Landeswassergesetz
 Wassergesetz Baden-Württemberg
 Bayrisches Wassergesetz
 Berliner Wassergesetz
 Brandenburgisches Wassergesetz
 Bremisches Wassergesetz
 Hamburgisches Wassergesetz
 Hessisches Wassergesetz
 Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersächsisches Wassergesetz
 Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen
 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz
 Saarländisches Wassergesetz
 Sächsisches Wassergesetz
 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt
 Landeswassergesetz Schleswig-Holstein
 Thüringer Wassergesetz

historisches Recht
 das Gesetz über den Schutz, die Nutzung und die Instandhaltung der Gewässer und den Schutz vor Hochwassergefahren (Wassergesetz) der DDR vom 17. April 1963, siehe Wassergesetz (DDR)
 das Wassergesetz der DDR vom 	1. Oktober 1982, siehe Wassergesetz (DDR)
 das Preußische Wassergesetz vom 7. April 1913, siehe Preußisches Wassergesetz
 das Mecklenburgische Wassergesetz vom 9. Juli 1928, siehe Mecklenburgisches Wassergesetz
 das Thüringische Wassergesetz vom 21. Dezember 1932, siehe Thüringisches Wassergesetz
 das Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz) vom 10. Februar 1937 
 die Erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände (Erste Wasserverbandsordnung) vom 3. September 1937

Siehe auch:
 Wasserhaushaltsgesetz
 Wasserrechtsgesetz